The Fatal Hour ("l'ora fatale" in lingua inglese) può riferirsi a:

 The Fatal Hour – cortometraggio del 1908 diretto da David W. Griffith
 The Fatal Hour – film del 1915 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
 The Fatal Hour – film del 1920 diretto da George Terwilliger
 The Fatal Hour – film del 1937 diretto da George Pearson
 L'ora fatale (The Fatal Hour) – film del 1940 diretto da William Nigh